Het Nederlands kampioenschap dammen 1981 werd door 12 deelnemers van 9 tot en met 20 april (met een rustdag op 19 april) in Assen gespeeld. 
Winnaar met 17 punten uit 11 partijen en 3 punten voorsprong op de nummers 2 Rob Clerc en Harm Wiersma werd Jannes van der Wal die daarmee zijn eerste nationale titel behaalde

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1981
Dammen